Pfarrkirche St. Laurentius steht für folgende Kirchen:

 Pfarrkirche St. Laurentius (Ebern), Landkreis Haßberge, Bayern
 Pfarrkirche St. Laurentius (Neudenau), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Pfarrkirche St. Laurentius (Radeberg), Landkreises Bautzen, Sachsen